Всеволод може да се отнася за:
 Велики князе на Киевска Рус
 Всеволод I (1030-1093)
 Всеволод II (1094-1146)
 Всеволод III (1154-1212)
 Всеволод (?-1364), княз на Холм

Рюриковичи